Rudegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Rudegöl, sjö i Karlskrona kommun, 
Rudegöl, sjö i Ronneby kommun, 
Rudegölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Södra Rudegöl, sjö i Karlskrona kommun, 
Rudegölen, Småland, sjö i Tingsryds kommun,

Se även
Rudgöl
Rudegyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn